«Студия 30» — американский ситком, созданный Тиной Фей. Премьера сериала состоялась 11 октября 2006 года на телеканале NBC, когда вышел пилотный эпизод «Pilot». В сериале рассказывается о взаимоотношениях сотрудников телеканала, выпускающих скетч-шоу под названием «The Girlie Show with Tracy Jordan» (TGS). Тина Фей сыграла главного сценариста шоу Лиз Лемон, а Алек Болдуин — её начальника и главу телекомпании Джека Донаги.

Первый сезон, начавшийся 11 октября 2006 года, закончился 26 апреля 2007 года и состоял из двадцати одного эпизода. 4 октября 2007 года стартовал второй сезон телесериала, но был приостановлен после показа десяти эпизодов из-за забастовки Гильдии сценаристов. 10 апреля 2008 года трансляция сериала была возобновлена, и до конца сезона 8 мая 2008 года было показано ещё пять эпизодов. Премьера третьего сезона состоялась 30 октября 2008 года, а последний, двадцать второй, эпизод сезона вышел 14 мая 2009 года. Четвёртый сезон начался 15 октября 2009 года и закончился после двадцати двух эпизодов 20 мая 2010 года. 23 сентября 2010 года стартовал пятый сезон сериала, который включил в себя двадцать три эпизода и завершился 5 мая 2011 года. Премьера шестого сезона состоялась 12 января 2012 (перенос премьеры был связан с беременностью Тины Фей, исполняющей главную роль), а показ последнего, двадцать второго, эпизода состоялся 17 мая 2012 года. 10 мая 2012 года телеканал NBC продлил сериал на седьмой и финальный сезон, который будет включать в себя тринадцать эпизодов и премьера которого состоялась 4 октября 2012 года. Финальный часовой эпизод «Студии 30» будет показан 31 января 2013 года.

По состоянию на 21 января 2013 года, было показано 135 эпизодов телесериала «Студия 30».

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2006—2007) 

15 мая 2006 года телеканал NBC включил «Студию 30» в сетку вещания на 2006—2007 телесезон — по средам в 8 часов вечера, а 23 июля объявил, что премьера сериала состоится 11 октября 2006 года. 25 октября было изменено время показа на 9:30 часов вечера, а 1 декабря 2006 года сериал был продлён на полный сезон, состоящий из двадцати одного эпизода. 12 марта 2007 года телеканал вновь передвинул время эфира «Студии 30» — на 9 часов вечера по четвергам, а 26 апреля состоялась премьера финальной двадцать первой серии сезона. Сюжет первого сезона сосредоточен на приходе Джека Донаги на должность руководителя телеканала NBC, который выпускает скетч-шоу «The Girly Show». Главным сценаристом шоу является Лиз Лемон. После назначения Донаги меняет название и актёрский состав программы. Также в сезоне рассказывается о личной жизни и переживаниях сотрудников телеканала.

Сезон 2 (2007—2008) 

4 апреля 2007 года телеканал NBC продлил «Студию 30» на второй полный сезон. В связи с началом забастовки Гильдии сценаристов последний снятый, десятый, эпизод был показан 10 января 2008 года, а затем наступил перерыв. 13 февраля, сразу же после окончания забастовки, было объявлено, что 10 апреля сериал снова будет показываться в эфире, и до конца сезона выйдет ещё пять эпизодов. В течение сезона сериал менял своё время вещания три раза. Все они выходили в эфир по четвергам: первые восемь эпизодов выходили в эфир по средам в 8:30 часов вечера, девятый эпизод был показан в 9:00 вечера, эпизоды с десятого по двенадцатый — в 8:30, а последние три эпизода выходили в эфир в 9:30 часов вечера. Во втором сезоне сюжет описывает возникшие после каникул у большинства сотрудников «TGS» проблемы: борьбу Дженны с лишним весом, соперничество Джека с Девоном Бэнксом за место председателя «GE», трудности у Лиз и Трейси, связанные с разрывом отношений (у неё — с Флойдом, у него — после отмены свадьбы с Энджи).

Сезон 3 (2008—2009) 

2 апреля 2008 года телеканал NBC продлил «Студию 30» на третий сезон, состоящий из 22-х эпизодов. 30 октября 2008 года вышел первый эпизод «Do-Over», а премьера финального эпизода «Kidney Now!» состоялась 14 мая 2009. Весь сезон «Студия 30» выходила в одно и то же время — по четвергам в 9:30 часов вечера. В третьем сезоне Лиз пытается усыновить ребёнка и одновременно завести роман с соседом по дому, Джек хочет вернуть себе работу и начинает отношения с сиделкой своей матери, Дженна собирается сниматься в проекте, посвящённом Дженис Джоплин, а Трейси наслаждается успехом своей порнографической видеоигры.

Сезон 4 (2009—2010) 

15 января 2009 года телеканал NBC продлил «Студию 30» на четвёртый сезон. Премьера первого эпизода «Season 4» состоялась 15 октября 2009, а финальный эпизод сезона «I Do Do» вышел в эфир 20 мая 2010 года. В течение всего сезона сериал выходил по четвергам в 9:30 вечера, кроме двух эпизодов, «Klaus and Greta» и «Lee Marvin vs. Derek Jeter», которые вышли в паре с последующими, в 9:00 и 8:30 часов вечера, соответственно. В этом сезоне вымышленная компания приобретает телеканал, а Джек объявляет поиски нового актёра для шоу. Лиз встречает мужчину, желающего стать её мужем, в то время как Джек не может выбрать между бывшей школьной возлюбленной и успешной молодой женщиной.

Сезон 5 (2010—2011) 

5 марта 2010 года телеканал NBC продлил «Студию 30» на пятый сезон. Первый эпизод «The Fabian Strategy» вышел в эфир 23 сентября 2010, а финальный, «Respawn», был показан 5 мая 2011 года. В начале сезона эпизоды выходили в эфир по четвергам в 8:30, но с 20 января 2011 года телеканал передвинул время вещания на 10:00 часов вечера. В этом сезоне Джек женится на Эйвери, которая позднее делает его отцом девочки. Трейси также становится отцом и исполняет свою мечту, получив награды кино- и телеакадемий. Его жена Энджи становится ведущей реалити-шоу, в то время как Лиз по-прежнему встречается с Кэролом (Мэтт Деймон). Дженна продолжает встречаться с Полом. Выходит юбилейный сотый эпизод The Girlie Show with Tracy Jordan (TGS).

Сезон 6 (2012) 

15 ноября 2010 года было объявлено о продлении «Студии 30» на шестой сезон, но в мае 2011 года стало известно, что в связи с беременностью Тины Фей его премьера не состоится, как обычно, в сентябре. Таким образом, первый эпизод «Dance Like Nobody’s Watching» вышел в эфир лишь 12 января 2012 года. Финальный эпизод сезона «What Will Happen to the Gang Next Year?» был показан 17 мая 2012 года. В начале сезона эпизоды выходили по четвергам в 8 часов вечера, но в связи с возвращением в сетку вещания другого сериала «Студию 30» передвинули на 8:30 часов вечера. В этом сезон Лиз начинает новые отношения и переживает эмоциональный перелом, Джек продолжает пытаться вернуть жену из Северной Кореи и при этом искать своё место на телеканале, Кеннет взбирается вверх (а затем опускается вниз) по карьерной лестнице, а Дженна становится более известной, побывав судьёй на реалити-шоу, и размышляет о совместной жизни со своим парнем Полом.

Сезон 7 (2012—2013) 

10 мая 2012 года телеканал NBC продлил сериал на седьмой и финальный сезон, который будет включать в себя тринадцать эпизодов и премьера которого состоялась 4 октября 2012 года в 8:00 часов вечера.
{| class="wikitable" width=100%
! style="background-color: #C1FFC1" width=5%| 
! style="background-color: #C1FFC1" width=5%| 
! style="background-color: #C1FFC1"| Название
! style="background-color: #C1FFC1"| Режиссёр(ы)
! style="background-color: #C1FFC1"| Сценарист(ы)
! style="background-color: #C1FFC1"| Дата показа в США
! style="background-color: #C1FFC1"| Код эпизода
! style="background-color: #C1FFC1"| 
|- style="background-color: #F2F2F2" |
| style="text-align:center" | 126
| style="text-align:center" | 1
| style="text-align:left" | «The Beginning of the End» ()
| style="text-align:center" | Дон Скардино
| style="text-align:center" | Джек Бёрдитт
| style="text-align:center" | 4 октября 2012
| style="text-align:center" | 701
| style="text-align:center" | 3,46<ref>{{cite web|url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/10/05/thursday-final-ratingsthe-x-factor-last-resort-30-rock-greys-anatomy-the-office-adjusted-up-two-and-a-half-men-person-of-interest-scandal-elementary/151704/|title=Thursday Final Ratings:'The X Factor', 'Last Resort', '30 Rock', 'Grey's Anatomy', 'The Office' Adjusted Up; Two and a Half Men', 'Person of Interest', 'Scandal', 'Elementary' 'Rock Center' & 'The Next' Adjusted Down|author=Bibel, Sara.|date=5 октября 2012|work=TV by the Numbers|accessdate=2012-12-11|lang=en|archiveurl=https://www.webcitation.org/6Bj0f9gVH?url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/10/05/thursday-final-ratingsthe-x-factor-last-resort-30-rock-greys-anatomy-the-office-adjusted-up-two-and-a-half-men-person-of-interest-scandal-elementary/151704/|archivedate=2012-10-27|deadlink=no}}</ref>
|- style="background-color: #FFFFFF" |
| style="text-align:center" | 127
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:left" | «Governor Dunston» ()
| style="text-align:center" | Роберт Кэрлок
| style="text-align:center" | Роберт Кэрлок
| style="text-align:center" | 11 октября 2012
| style="text-align:center" | 702
| style="text-align:center" | 3,40
|- style="background-color: #F2F2F2" |
| style="text-align:center" | 128
| style="text-align:center" | 3
| style="text-align:left" | «Stride of Pride» ()
| style="text-align:center" | 
| style="text-align:center" | Тина Фей
| style="text-align:center" | 18 октября 2012
| style="text-align:center" | 703
| style="text-align:center" | 3,04
|- style="background-color: #FFFFFF" |
| style="text-align:center" | 129
| style="text-align:center" | 4
| style="text-align:left" | «Unwindulax» ()
| style="text-align:center" | Джеймс Э. Шеридан
| style="text-align:center" | Мэтт Хаббард
| style="text-align:center" | 25 октября 2012
| style="text-align:center" | 704
| style="text-align:center" | 3,13
|- style="background-color: #F2F2F2" |
| style="text-align:center" | 130
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:left" | «There’s No I in America» ()
| style="text-align:center" | Джон Ригги
| style="text-align:center" | Джош Сигал и Дилан Морган
| style="text-align:center" | 31 октября 2012
| style="text-align:center" | 705
| style="text-align:center" | 3,38
|- style="background-color: #FFFFFF" |
| style="text-align:center" | 131
| style="text-align:center" | 6
| style="text-align:left" | «Aunt Phatso vs. Jack Donaghy»()
| style="text-align:center" | Дон Скардино
| style="text-align:center" | Люк дель Тредичи
| style="text-align:center" | 15 ноября 2012
| style="text-align:center" | 706
| style="text-align:center" | 3,34
|- style="background-color: #F2F2F2" |
| style="text-align:center" | 132
| style="text-align:center" | 7
| style="text-align:left" | «Mazel Tov, Dummies!» ()
| style="text-align:center" | Бет Маккарти-Миллер
| style="text-align:center" | Трейси Уигфилд
| style="text-align:center" | 29 ноября 2012
| style="text-align:center" | 707
| style="text-align:center" | 3,61
|- style="background-color: #FFFFFF" |
| style="text-align:center" | 133
| style="text-align:center" | 8
| style="text-align:left" | «My Whole Life Is Thunder»()
| style="text-align:center" | Линда Мендоса
| style="text-align:center" | Джек Бёрдитт и Коллин Макгиннесс
| style="text-align:center" | 6 декабря 2012
| style="text-align:center" | 708
| style="text-align:center" | 3,22
|- style="background-color: #F2F2F2" |
| style="text-align:center" | 134
| style="text-align:center" | 9
| style="text-align:left" | «Game Over» ()
| style="text-align:center" | Кен Уиттингем
| style="text-align:center" | Сэм Минз
| style="text-align:center" | 10 января 2013
| style="text-align:center" | 709
| style="text-align:center" | 3,79
|- style="background-color: #FFFFFF" |
| style="text-align:center" | 135
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:left" | «Florida» ()
| style="text-align:center" | Клэр Коупертуэйт
| style="text-align:center" | Том Керауло и Мэтт Хаббард
| style="text-align:center" | 17 января 2013
| style="text-align:center" | 710
| style="text-align:center" | 3,44
|- style="background-color: #F2F2F2" |
| style="text-align:center" | 136
| style="text-align:center" | 11
| style="text-align:left" | «A Goon's Deed in a Weary World» ()
| style="text-align:center" | Джефф Ричмонд
| style="text-align:center" | Лэнг Фишер и Нина Пэдрад
| style="text-align:center" | 24 января 2013
| style="text-align:center" | 711
| style="text-align:center" | 3,81
|- style="background-color: #FFFFFF" |
| style="text-align:center" | 137
| style="text-align:center" | 12
| style="text-align:left" | «Hogcock!» ()
| style="text-align:center" | Бет МакКарти-Миллер
| style="text-align:center" | Джек Бёрдитт и Роберт Кэрлок
| style="text-align:center" | 31 января 2013
| style="text-align:center" | 712
| style="text-align:center" | 4,88
|- style="background-color: #F2F2F2" |
| style="text-align:center" | 138
| style="text-align:center" | 13
| style="text-align:left" | «Last Lunch» ()
| style="text-align:center" | Бет МакКарти-Миллер
| style="text-align:center" | Тина Фей и Трэйси Вигфилд
| style="text-align:center" | 31 января 2013
| style="text-align:center" | 713
| style="text-align:center" | 4,88
|}

 Примечания 

 Ссылки 
 Список эпизодов телесериала «Студия 30» на сайте TV.com Список эпизодов телесериала «Студия 30» на сайте Internet Movie Database Список эпизодов телесериала «Студия 30» на сайте Epguides Список эпизодов телесериала «Студия 30» на сайте TVGuide.com Список эпизодов телесериала «Студия 30» на сайте The Futon Critic''

Студия 30
Студия 30